Pietro Fontana (incisore) (1762-1837) – incisore italiano
 Pietro Fontana (politico) (1775-1854) - politico italiano
 Pietro Fontana (scultore) (1782-1857) – scultore italiano
 Pietro Fontana (ingegnere) (inizi del XIX secolo) – ingegnere ed agronomo italiano
 Pietro Fontana (pittore) (1899-1968) – pittore italiano
 Pietro Fontana (atleta) (attivo fra il 1908 e il 1909) – corridore italiano
 Pietro Fontana (calciatore) (1944-2020) – calciatore italiano